Михалёв Анатолий Андреевич (4 июня 1943, хутор Троицкий, Калининский район, Сталинградская область, СССР — 13 ноября 2017) — советский и российский партийный и государственный деятель.

Биография 
Волгоградский СХИ (1965), заочная Высшая партийная школа при ЦК КПСС (1978). Доктор экономических наук (1997), профессор (1998), академик РАСХН (2005).
Учёный в области развития аграрного сектора экономики.

 Старший инженер по новой технике Новодеревеньковской райсельхозтехники Орловской обл. (1965—1966).
 Главный инженер Краснозоренской райсельхозтехники Орловской обл. (1966—1967). Советская Армия (1967—1969).
 Главный инженер (1969—1970), управляющий (1970—1973) Колпненской райсельхозтехникой Орловской обл.
 Председатель Колпненского райисполкома (1973—1976).
 Директор производственного объединения «Орелсельхозмонтажкомплект» (1976—1980).
 Первый заместитель председателя (1980—1985), председатель (1985—1986) областного объединения «Сельхозтехника», г. Орел.
 Первый заместитель председателя (1986—1989), председатель (1989—1992) Агропромышленного комитета Орловской обл.
 Начальник Управления сельского хозяйства (1992—1994), начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия (1994—1999) Орловской обл.
 Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ (1999—2000).
 Статс-секретарь-первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ (2000—2004).
 Руководитель Федерального агентства по сельскому хозяйству (с 18.03.2004).
 Центр рыночной информации АПК (2005).

Разработал стратегически важные для АПК России нормативные правовые акты. Совершенствовует техническую политику, выработку и совершенствование мер государственной политики в области регулирования продовольственного рынка России, формированию рыночной инфраструктуры. Принимал участие в разработке приоритетных научно обоснованных мер по Основным направлениям агропродовольственной политики Правительства РФ на период до 2010 г.

Умер 13 ноября 2017 года .

Достижения 
 Заслуженный инженер сельского хозяйства РСФСР (1985). 
 Награждён орденами «Знак Почёта» (1986), Дружбы (1996), Почёта (2002), 3 медалями РФ. 
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (9 марта 2004 года) — за весомый вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в области сельского хозяйства и по случаю празднования 50-летия начала освоения целинных и залежных земелью
 Опубликовал более 50 научных трудов.

Примечания

Литература 
 Теория и практика аграрных преобразований в Орловской области / Соавт.: Е. С. Строев, Е. Ф. Злобин. — М.: АгриПресс, 1998. — 534 с.
 Агрофирмы в АПК: Учеб. пособие / Соавт.: Е. Ф. Злобин, А. И. Воропаев. — Орел, 1999. — 366 с.
 Рыночная экономика АПК: Учеб. пособие для студентов вузов по агроэкон. спец. / Соавт.: Е. Ф. Злобин, А. И. Воропаев; Орлов. гос. с.-х. акад. — Орел, 1999. — 479 с.
 Совершенствование системы производственно-технического обслуживания агропромышленного комплекса. — М.: АгриПресс, 2001. — 208 с.
 Развитию кооперации — постоянную поддержку // Экономика сел. хоз-ва России. 2003. № 1. С. 4-5.

Ссылки 
 Биография на сайте Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки

Персоналии по алфавиту
Инженеры России
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Председатели районных исполкомов РСФСР
Министерство сельского хозяйства России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Заслуженные инженеры сельского хозяйства РСФСР